Гладкий (Гладка) — українське прізвище.

Українські похідні від цього прізвища:
 з суфіксом -енк-: Гладченко

Рід Гладких 

 Гладкий Андрій (?—1709) — військовий діяч Гетьманщини XVII століття. Пирятинський городовий отаман (1687, 1689, 1691, 1693, 1699), сотник першої Пирятинської сотні (1689—1695). Син Григорія Гладкого.
 Гладкий Гнат — військовий діяч Гетьманщини XVII століття, ліплявський сотник. Син Матвія Гладкого.
 Гладкий Григорій — військовий діяч Гетьманщини XVII століття, миргородський полковник.
 Гладкий Данило — військовий діяч Гетьманщини XVIII століття, кошовий отаман Війська Запорозького.
 Гладкий Іван — військовий діяч Гетьманщини та Слобідської України XVII століття, переяславський городовий отаман (1638), полковий старшина Миргородського полку (1649), охтирський полковник (1658—1670-ті). Родич Матвія Гладкого.
 Гладкий Йосип Михайлович — військовий діяч Османської та Російської імперій XIX століття, генерал-майор, останній кошовий отаман Задунайської Січі.
 Гладкий Леонтій — військовий діяч Гетьманщини XVII століття, сотник першої Лубенської полкової сотні (1672, 1674). Син Григорія Гладкого.
 Гладкий Максим (Рак) — військовий діяч Гетьманщини XVII століття, кошовий отаман Війська Запорозького Низового (1667). Син Григорія Гладкого. Засновик роду Раковичів.
 Гладкий Матвій — військовий і державний діяч Гетьманщини XVII століття, миргородський полковник, страчений за наказом Богдана Хмельницького.
 Гладкий Семен — військовий і державний діяч Гетьманщини XVII століття, генеральний осавул, генеральний суддя у Якима Сомка.
 Гладкий Степан — військовий діяч Гетьманщини XVIII століття, кошовий отаман Війська Запорозького.
 Гладкий Ярема (?—1640—1696) — військовий діяч Гетьманщини XVII століття, сподвижник Івана Брюховецького, Дем'яна Многогрішного, Івана Самойловича, Івана Мазепи, Семена Палія. Батуринський городовий отаман (1669—1672), сотник сердюцького охотницького полку (1672—1676), батуринський сотник (1676—1688), наказний і повний полковник сердюцького полку (1688—1690), кошовий отаман (1690—1691), охотницький полковник (1691—1693). Страчений за наказом Семена Палія. Онук Матвія Гладкого.

Інші відомі носії

А 
 
 Гладкий Андрій Володимирович ( 1960) — український і радянський живописець.
 Гладкий Антон (?—1846) — вчений-лікар Російської імперії XIX століття, доктор медицини.

В 
 Гладка Вероніка Януарівна (у дівоцтві Морозова) — українська радянська поетеса, перекладачка.

Г 
  ( 1992) — російська футболістка українського походження (родом з Кубані), нападниця.
 Гладкий Гордій Павлович — український хоровий диригент, педагог, композитор.
 Гладкий Гриць — український громадський і політичний діяч на Волині та Галичині, журналіст, сотник армії УНР.

Д

З 
 Гладка Зоряна Орестівна — українська поетеса.

І

К

Л 
 Гладка Лідія Пантелеївна (1944—2020) — радянська та російська хорова дирижерка українського походження (родом з Зеленого Клину). Засновниця Хабаровського камерного хору.

М 
 Гладкий Максим — козацький полковник, страчений 1649 року поляками.
 Гладкий Микола Дмитрович — український мовознавець, поет.
 Гладкий Михайло Захарович — український скульптор, майстер художньої кераміки.

С 
 Гладкий Сава — державний діяч Гетьманщини XVII століття, генеральний суддя (1662—1663) у Якима Сомка.

О 
 
 
 Гладкий Павло Макарович — український громадський та політичний діяч на Далекому Сході.
 Гладкий Петро Дмитрович — український мовознавець-діалектолог.

Р 
 Гладкий Роман Миколайович — український військовий діяч, капітан 1 рангу Збройних Сил України.

С 
 
  (1875—1965) — артистка Російської імперії XIX—XX століть, артистка опери та драми, камерна співачка та музичний педагог.

Ф 
 Гладкий Федір Федорович ( 1933) — український і радянський інженер-технолог.

Ю 
  ( 1943) — радянський і російський географ українського походження.

Я 
 Гладкий Яким — військовий діяч Гетьманщини XVII століття, правобережний полковник (1689).
 Гладкий Яків Лук'янович — український радянський військовий діяч, молодший сержант РСЧА, учасник Другої світової війни.
  (1890—1972) — білоруський радянський громадський діяч, фольклорист, етнограф.

Подвійні прізвища 
 Наумік-Гладка Катерина Георгіївна ( 1977) — українська вчена-економіст.

Прізвиська 
 Генріх V Гладкий — правитель XIII століття, князь Яворський, Легніцький і Вроцлавський.
 Луї VI Гладкий — правитель XII століття, король Франції.

Див. також 
 Гладкий — селище у Брянській області Росії.
 Гладких

Примітки 

Прізвища на -кий